Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 2022 roku, odbył się w dniach 29 czerwca - 1 lipca w Oranie.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Dane na stronie Oran2022.dz
 Wyniki na stronie Ijf.org
 Wyniki na stronie Judoinside.com
 Wyniki na stronie Eju.net

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
2022 w judo
Igrzyska Śródziemnomorskie 2022